A.U.C., AUC eller auc kan avse

 a. u. c. – benämning för år i den romerska tideräkningen, se Ab urbe condita
 AUC – paramilitär grupp i Colombia, se Autodefensas Unidas de Colombia
 AUC – IATA:s kod för en flygplats i Colombia, se Aeropuerto Santiago Pérez Quiróz
 auc – ISO 639-3-koden för språket waorani